Уэльвес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия.  Занимает площадь 39,44 км². Население — 78 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки